Perioda je lahko:
 perioda (čas)
 perioda (gibanje)
 perioda (matematika)
 perioda (medicina)
 perioda (števila)
 perioda (gramatika)
 orbitalna perioda
 perioda periodnega sistema elementov
 perioda svetlobne spremembe spremenljivih zvezd
 Chandlerjeva perioda
 perioda (geologija)